|-
| 184301 - || || 9 de març de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184302 - || || 9 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184303 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184304 - || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184305 - || || 12 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184306 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184307 - || || 13 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184308 - || || 4 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184309 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184310 - || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184311 - || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184312 - || || 9 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184313 - || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184314 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 184315 - || || 10 de març de 2005 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 184316 - || || 11 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184317 - || || 4 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 184318 - || || 2 d'abril de 2005 || Ottmarsheim || Ottmarsheim
|-
| 184319 - || || 1 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184320 - || || 1 d'abril de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184321 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184322 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184323 - || || 4 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184324 - || || 4 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184325 - || || 6 d'abril de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 184326 - || || 4 d'abril de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184327 - || || 8 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184328 - || || 6 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184329 - || || 6 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184330 - || || 7 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184331 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184332 - || || 9 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184333 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184334 - || || 9 d'abril de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184335 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184336 - || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184337 - || || 10 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184338 - || || 11 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184339 - || || 14 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184340 - || || 10 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184341 - || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184342 - || || 15 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184343 - || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184344 - || || 17 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184345 - || || 27 d'abril de 2005 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 184346 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184347 - || || 30 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184348 - || || 30 d'abril de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184349 - || 2005 JV || 3 de maig de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 184350 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184351 - || || 4 de maig de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 184352 - || || 3 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184353 - || || 8 de maig de 2005 || RAS || A. Lowe
|-
| 184354 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184355 - || || 7 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184356 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184357 - || || 4 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184358 - || || 4 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184359 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184360 - || || 4 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184361 - || || 9 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184362 - || || 11 de maig de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184363 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184364 - || || 9 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184365 - || || 10 de maig de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184366 - || || 12 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184367 - || || 8 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184368 - || || 10 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184369 - || || 14 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184370 - || || 15 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184371 - || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184372 - || || 7 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184373 - || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184374 - || || 17 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184375 - || || 19 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184376 - || || 28 de maig de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184377 - || || 29 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184378 - || || 30 de maig de 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 184379 - || || 3 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184380 - || || 4 de juny de 2005 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 184381 - || || 1 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184382 - || || 5 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184383 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184384 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184385 - || || 6 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184386 - || || 10 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184387 - || || 11 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184388 - || || 12 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184389 - || || 13 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184390 - || || 14 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184391 - || || 4 de juny de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 184392 - || || 16 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184393 - || || 17 de juny de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 184394 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184395 - || || 21 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184396 - || || 24 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184397 - || || 28 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184398 - || || 27 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184399 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 184400 - || || 28 de juny de 2005 || Palomar || NEAT
|-
|}

4